MYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mekoryuk (Alaska) (Stati Uniti)